Amerikai Egyesült Államok
 Emeryville (Kalifornia)
 Kanada
 Emeryville (Ontario)